Mariano Escobedo kan syfta på:
 Mariano Escobedo, mexikansk general

Geografi

Mexiko 

 Mariano Escobedo, Mariano Escobedo, ort, 
 Mariano Escobedo (kommun), Veracruz, 
 Mariano Escobedo, Llera, ort, 
 Mariano Escobedo, Coatepec, ort, 
 Mariano Escobedo, Jiménez, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar